La Garde ist der Name mehrerer Gemeinden in Frankreich:

La Garde (Alpes-de-Haute-Provence) im Département Alpes-de-Haute-Provence
La Garde (Isère) im Département Isère
La Garde (Var) im Département Var

mit Namenszusatz:
La Garde-Adhémar im Département Drôme
La Garde-Freinet im Département Var

La Garde ist der Name eines Schweizer Orts:
 La Garde (Sembrancher) in der Gemeinde Sembrancher im Kanton Wallis

La Garde ist der Familienname folgender Personen:
 Pierre de la Garde (1717–1792), französischer Komponist der Vorklassik

Siehe auch:
Lagarde
Garde (Begriffsklärung)